Lake est le mot anglais pour Lac.

Patronyme 

 Alice Lake (1895-1967), actrice américaine ;
 Anthony Lake (né en 1939), diplomate et homme politique américain ;
 Arthur Lake (1905-1987), acteur américain ;
 
 Carnell Lake (né en 1967), joueur américain de football américain ;
 Chris Lake (né en 1982), DJ britannique ;
 Gene Lake (née en 1966), batteur de jazz américain ;
 Greg Lake (1947-2016), fondateur du groupe de rock Emerson, Lake and Palmer ;
 James A. Lake (né en 1941), biologiste américain ;
 Jay Lake (1964-2014), romancier américain de science-fiction et de fantasy ;
 Junior Lake (né en 1990), joueur dominicain de baseball ;
 Kari Lake (1969-), présentatrice de télévision et politicienne américaine ;
 Kirsopp Lake (1872-1946), spécialiste du Nouveau Testament ;
 Leonard Lake (1945-1985), tueur en série américain ;
 Louise Lake-Tack (née en 1944), gouverneur général d'Antigua-et-Barbuda ;
 Mike Lake (né en 1969), homme politique canadien ;
 Nathan Lake (né en 1992), joueur anglais de squash ;
 Peter Lake (1915-2009), agent secret britannique du SOE ;
 Ricki Lake (née en 1968), actrice et présentatrice télé américaine ;
 Sam Lake (né en 1970), acteur et écrivain finlandais ;
 Sanoe Lake (née en 1979), actrice américaine ;
 Sean Lake (né en 1991), coureur cycliste australien ;
 Simon Lake (1866-1945), ingénieur et inventeur américain ;
 Tristan Lake Leabu (né en 1999), acteur américain ;
 Veronica Lake (1922-1973), actrice américaine.

Toponyme 

 
 Lake, station du métro de Chicago ;
 Lake, une station de la ligne dorée du métro de Los Angeles ;
 Lake, un village de l'île de Wight, en Angleterre ;
 Lake, une ville du Mississippi ;
 La Lake Ranger Station, une station de rangers américaine dans le comté de Teton, dans le Wyoming.

Voir aussi 
 ,
 ,
  
 
 
 Geneva Lake, lac du Wisconsin

Divers 
 Lake Aircraft, une entreprise américaine spécialisée dans la construction d'avions amphibie légers.

Patronyme anglais